Un ocelle peut être :
 en biologie :
 ocelle : un œil simple que possèdent certains arthropodes, cnidaires, échinodermes, annélides et céphalochordés, qui permet de capter les variations de luminosité. 
 ocelle : une tache arrondie, en forme d'œil, dont le centre est d'une couleur différente de la circonférence. Les ocelles des plumes caudales du paon.

Notes et références